Шарлота, велика војвоткиња од Луксембурга (; 23. јануар 1896) је била велика војвоткиња Луксембурга од 15. јануар 1919. до 12. новембар 1964.

Биографија 

Рођена је 23. јануара 1896. као друга ћерка Виљема IV. На престолу је наследнила сестру Марију Адалеиду која је абдицирала. Владала је Луксембургом 15. јануара 1919. - 12. новембра 1964. За време Другог светског рата је заједно са породицом отишла у Лондон где је остала до ослобођења Луксембурга 10. септембра 1944. Касније се вратила у Луксембург на одушевљење читавог народа.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца 

Рођени 1896.
Умрли 1985.
Велике војводе Луксембурга
Добитници Златне руже